

Localidades

 Saint-Arnoult (Calvados)
 Saint-Arnoult (Loir-et-Cher)
 Saint-Arnoult (Oise)
 Saint-Arnoult (Seine-Maritime)

Desambiguações de topônimos